Provincia Centrale – unità amministrativa dello Isole Salomone
 Provincia Centrale – unità amministrativa del Kenya
 Provincia Centrale – unità amministrativa della Papua Nuova Guinea
 Provincia Centrale – unità amministrativa dello Sri Lanka
 Provincia Centrale – unità amministrativa dell'Uganda (vecchio ordinamento)
 Provincia Centrale – unità amministrativa dello Zambia